Buchon är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Claude Buchon (född 1949), fransk tävlingscyklist
 Jean Alexandre Buchon (1791–1846), fransk historieforskare
 Max Buchon (1818–1869), fransk poet

Franska efternamn